Il singolare del torneo di tennis Houston Open 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Rod Laver che ha battuto in finale Björn Borg 7-6, 6-2.

Teste di serie 

 Arthur Ashe (quarti di finale)
 Björn Borg (finale)
 Rod Laver (campione)
 Mark Cox (secondo turno)

 Eddie Dibbs (semifinali)
 Roscoe Tanner (secondo turno)
 Jan Kodeš (primo turno)
 Ion Țiriac (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Houston Open 1974